Luiz Felipe Scolari, de oud-voetballer en bondscoach.
Paulino Scolari, zie Paus Clemens III.